Ghionea ist der Name von:

 Ghionea (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu

Ghionea ist der Familienname folgender Personen:
 Sorin Ghionea (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Valentin Marian Ghionea (* 1984), rumänischer Handballspieler